Карье́рный переулок — название улиц в различных городах России.

 Карьерный переулок — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Карьерный переулок — улица в Томске.
 Карьерный переулок — улица в Симферополе.